1-й выпуск Про Эцталь 5500 — шоссейной однодневной велогонки по дорогам  австрийской земли Тироль. Гонка длиной 217,4 км со стартом и финишем в Зёльдене была проведена 25 августа 2017 года в рамках UCI Europe Tour 2017 под категорией 1.1. Победу одержал чех Роман Кройцигер из команды «».

Участники 
Приглашение на гонку от организаторов приняли 3 команды мирового тура. Также были приглашены 7 проконтинентальных команд, 12 континентальных и сборная Австрии. На старт соревнования вышли 154 спортсмена.

Результаты

Ссылки 
 Про Эцталь 5500 2017 на FirstCycling 
 

Про Эцталь 5500
2017 год в велоспорте
Спорт в Австрии в 2017 году
Спорт в Италии в 2017 году
Август 2017 года